Barton County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Barton County Courthouse (Kansas)
 Barton County Courthouse (Missouri)